Mazoch ist der Familienname folgender Personen:

Jan Mazoch (* 1985), tschechischer Skispringer
Jiří Mazoch (* 1990), tschechischer Skispringer

Siehe auch:
Masoch